Улдрикис ( — латвийская фамилия

Известные носители 
 Улдрикис, Нормундс (род. 2001) — латвийский футболист.
 Улдрикис, Робертс (род. 1998) — латвийский футболист.